Lista przewodniczących Stortingu – lista przedstawiająca wszystkich przewodniczących (speakerów) jednoizbowego parlamentu Królestwa Norwegii - Stortingu. Przewodniczących Stortingu ujęto chronologicznie.

Chronologiczna lista

Przypisy

Bibliografia
 
Polityka Norwegii